Falcon o Falcón puede referirse a:

Geografía 
 Falcón, estado de Venezuela.
 Falcón, municipio del estado Cojedes, Venezuela.
 Falcón, municipio del estado Falcón, Venezuela.
 Falcon, localidad en Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Lago Falcón, embalse artificial en la frontera de Estados Unidos y México.

Aviación 
 Dassault Falcon 900, avión de negocios.
 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, caza estadounidense.
 Falcón 8, aeronave de SpaceX.

Automovilismo 
Es el nombre de un auto que se aplica a varios vehículos en todo el mundo:

 Ford Falcon, un auto compacto producido por a Ford Motor Company desde 1960 a 1970.
 Ford Falcon, un auto producido por Ford Motor Company en Australia desde 1960.
 Ford Falcon, un auto producido por Ford Motor Company en Argentina desde 1962 hasta 1991.

Personas 
 Abraham Falcón García (1924-2016), luthier peruano fabricante de guitarras clásicas.
 César Falcón (1892-1970), periodista y político peruano.
 Elena Rodriguez-Falcon (1972-), ingeniera mecánica mexicana.
 Esmeralda Falcón Reyes (1995-), atleta mexicana dedicada al boxeo.
 Henry Falcón (1961-), militar y político venezolano.
 Ismael Falcón (1985-), futbolista español.
 Jonah Falcon (1970-), actor y escritor estadounidense.
 Juan Falcón (1965-), actor cubano radicado en Chile.
 Juan Crisóstomo Falcón (1820-1870), militar y político venezolano.
 Juan Falcón (1989-), futbolista venezolano.
 Falcón (Nuevo Laredo, Tamaulipas, México), caricaturista o monero mexicano.
 Marie Cornélie Falcon (1814-1897), cantante de ópera del siglo XIX, de nacionalidad francesa.
 Maximiliano Falcón (1997-), futbolista chileno.
 Ramón Lorenzo Falcón (1855-1909), político y militar argentino.
 Roberto Falcón (1973-), piloto argentino de automovilismo de velocidad.
 Rodolfo Falcón (1972-), nadador cubano de estilo espalda, ya retirado de la actividad competitiva.

Autores/as de nombres científicos 

 Falcón - Banessa Falcón Hidalgo: botánica cubana.

Videojuegos y cómics 
 Falcon (1987), un simulador de combate aéreo desarrollado por Sphere Inc.
 Captain Falcon, personaje de videojuegos.
 Falcon, alias de Samuel Wilson, personaje de Marvel Comics.

Cinematografía, televisión, literatura 
 Falcon, superhéroe ficticio que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics.
 Falcón, serie televisiva de género thriller policíaco.
 Falcon Entertainment, productora de películas pornográficas.
 The Maltese Falcon (en español: El halcón maltés), novela de Dashiell Hammett, icono de la novela negra y policíaca, publicada en 1930.
 The Maltese Falcon (en español: El halcón maltés), película estadounidense de 1941 basada en la novela homónima de Dashiell Hammett, y dirigida por John Huston.

Varios 
 Falcon, lenguaje de programación interpretado.
Falcón,  cañón del siglo XVI